Graham Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Graham Township (Indiana)
 Graham Township (Iowa)
 Graham Township (Kansas)
 Graham Township (Minnesota)
 Graham Township (Oklahoma)
 Graham Township (Pennsylvania)